Савкович (Savković,Савковић) — деревня в Сербии. Она расположена в общине Любовия, в Мачванском округе Центральной Сербии. Большинство жителей деревни — этнические сербы. Население в 2002 году составляло 321 человек.

Динамика численности населения 
 1948: 675
 1953: 721
 1961: 692
 1971: 566
 1981: 460
 1991: 350
 2002: 321

Примечания

Ссылки 
 Savković

Населённые пункты Сербии